Moïse est un nom propre, ou plus rarement un nom commun, qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Moïse est un prénom masculin, dérivé de l’hébreu Moshé (מֹשֶׁה)

Formes dans d'autres langues 
 allemand : Moses ou Mose
 anglais : Moses
 arabe : موسى (Moussa)
 catalan : Moisès
 danois : Moses
 espagnol : Moisés
 finnois : Mooses
 grec : Μωυσής (Mousís)
 hébreu :  (Moshe ou Moshé)
 hongrois : Mózes
 italien : Mosè
 latin : Moyses
 néerlandais : Mozes
 norvégien : Moses
 polonais : Mojżesz
 portugais : Moisés
 russe : Моисей (Moïssei)
 suédois : Mose ou Moses
 slovaque : Moyzes
 tchèque : Mojžíš

Saints et prophètes 
 Moïse est un prophète de l’Ancien Testament, également appelé Moussa dans le Coran ;  fêté le 4 septembre.
 Moïse d'Alexandrie  († 250) ou Mosée et Ammon, tous deux martyrs à Alexandrie en Égypte ; fêtés le 18 janvier. 
 Moïse de Rome († 251), est un prêtre martyr à Rome ; fêté le 25 novembre.
 Moïse du Sinaï († 389), évêque des Arabes nomades du désert de Sinaï en Égypte ; fêté le 7 février. 
 Moïse l'Éthiopien († vers 400), est un prêtre d’origine éthiopienne tué par des pillards en Égypte ; fêté le 28 août.
 Moïse de Syrie (), avec Jean, Antiochos et Antonin, ascètes des montagnes de Syrie ; fêtés le 23 février. 
 Moïse le Hongrois († 1043), est un prêtre d’origine hongroise ; seul survivant du massacre des princes de Kiev, capturé en Pologne, asservi, molesté, émasculé, puis libéré après six années, il se retire au monastère des Grottes à Kiev ; fêté le 26 juillet.
 Moïse de Novgorod († 1362), est un moine russe, évêque de Novgorod ; fêté le 25 janvier.

Personnalités portant ce patronyme 

 Benjamin Moïse, dit Benzo (1952-), écrivain, enseignant, conteur, acteur et musicien guadeloupéen.
 François Xavier Moïse, évêque de Saint-Claude.
 Gustave Moïse (1879-1955), artiste peintre français.
 Jean-Charles Moïse (1967-), homme politique haïtien.
 Jovenel Moïse (1968-2021), homme politique haïtien.
 Martine Moïse (1974-), épouse du président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse.
 Penina Moïse (1797-1880), poétesse juive américaine.
 Teri Moïse (1970-2013), chanteuse américaine.

Paronyme 
 Dominique Moïsi, universitaire français.

Personnalités portant ce prénom 
 Moïse de Khorène
 Moïse Maïmonide
 Moïse Cordovero
 Moïse de Camondo
 Moïse de Coucy
 Moïse de Léon
 Moïse Narboni
 Moïse Kimhi
 Moïse ibn Ezra
 Moïse de Valachie
 Moïse Székely
 Moïse Montefiore
 Moïse Lilienblum
 Moïse Jacobber
 Moïse Amyraut
 Moïse Kisling
 Moïse Tshombe
 Moïse Katumbi Chapwe
 Moïse Houde
 Moïse Maatouk

Surnoms 
 Roch « Moïse » Thériault (1947-2011), dirigeant de secte canadien

Toponymie 
 Saint-Moïse, municipalité de La Matapédia au Québec.
 le Mont du Lac à Moïse au Canada.
 Moisés Ville , une colonie juive agricole argentine de la province de Santa Fe.

Films et musique 
 Au cinéma, plusieurs films traitent de la vie de Moïse :
 1956 : Les Dix Commandements (), péplum de Cecil B. DeMille
 1974 : Moïse et Aaron (), film de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub
 1984 : Moïse, film pour la télévision d’Yves-André Hubert
 1995 : La Bible: Moïse
 1998 : Le Prince d’Égypte (), long-métrage d’animation américain réalisé par les studios DreamWorks.
 Moïse et Pharaon est un opéra en 4 actes de Gioacchino Rossini.
 Moïse est une chanson du rappeur Disiz (2012).

Autres 
 Moïse est une sculpture monumentale en marbre de Michel-Ange, représentant le prophète Moïse, qui fait partie du tombeau du pape Jules  situé dans la basilique Saint-Pierre-aux-Liens, à Rome.
 Un moïse est une petite corbeille d’osier sans pied, facilement transportable et qui, garnie de tissu, sert de berceau aux nouveau-nés. Ce terme provient, par métonymie, de Moïse, le prophète, qui fut abandonné par sa mère, peu après sa naissance, dans une corbeille sur les eaux du Nil et recueilli par la fille de Pharaon
 Le Projet Moïse est un projet de construction d’un système de digues mobiles pour protéger Venise et sa lagune des inondations dans le but de sauver des eaux cette cité. Le nom du projet a été choisi par analogie avec celui du prophète Moïse qui a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon.
 L'Opération Moïse, opération de transfert clandestin des Juifs falashas du Soudan vers l'État d'Israël pendant la famine de 1984.

Références

Voir aussi 
 
 
  (forme hébreue)
  (forme hébreue)
  (forme anglaise)
  (forme arabe)

Homonymie de prénom
Prénom hébraïque
Prénom masculin
Nom théophore